Autonoom Tadzjieks Arrondissement Taxkorgan, een autonoom arrondissement in Sinkiang, China
Taxkorgan, stad in het Autonoom Tadzjieks Arrondissement Taxkorgan
Taxkorgan He, een rivier in het Autonoom Tadzjieks Arrondissement Taxkorgan
Choelm (stad), voorheen Tasjkoergan, een stad in Afghanistan
Tasj-Koergan, een stad in Zuidwest-Kirgizië
Tasjkoergan (Tadzjikistan), een dorp in Tadzjikistan